Финалът на Шампионската лига 2008 е футболен мач, който се провежда в сряда, 21 май 2008 между английските отбори Челси и Манчестър Юнайтед на стадион Лужники в Москва, Русия. Мачът се провежда да определи победителя на сезон 2007/08 в Шампионската лига, най-силния европейски клубен турнир. Това е първият в историята изцяло-английски финал. Това е едва третия път когато 2 отбора от една и съща държава участват на финала, преди това се е случило през 2000 и 2003. Юнайтед печелят с 6–5 след изпълнение на дузпи, завършвайки в редовното време и продълженията при резултат 1–1.

Пътят към финала

Детайли

Външни препратки 
 Официален сайт

Финали на Шампионската лига на УЕФА
Футбол в Москва